График погашения кредита (платёжный график) — это расписание платежей по кредиту. По этому расписанию необходимо оплачивать банку определённую сумму в определённую дату. Понятие графика платежей также дано в п. 15 Статьи 7 ФЗ 353 О потребительском кредите (займе)

В физическом мире график погашения представляет собой таблицу, распечатываемую на бумажном носителе или предоставляемую в электронном виде. В этой таблице указаны следующие данные:

 Номер платежа
 Дата платежа
 Сумма очередного платежа
 Размер процентов, которые нужно заплатить
 Сумма в погашение основного долга (тела кредита)
 Остаток долга оплаты очередного платежа (полная задолженность)
 Общая сумма выплат за весь срок кредита

Кроме этого могут содержаться дополнительные сведения

 Сумма страховки к уплате за каждый период
 Продолжительность периода в днях, за который начислены проценты, его интервал

В отдельных строчках графика банком могут также приводиться сведения о проведённом досрочном погашении.

Где и как получить график платежей 
Согласно ФЗ 353 О потребительском кредите график платежей обязан выдать банк при выдаче кредита или при любом досрочном погашении кредита. При выдаче кредита число строк графика равно сроку кредита в месяцах. График предоставляется банком в бумажном виде, может быть получен по электронной почте в виде документа, сформирован в Интернет-банке или с помощью кредитного калькулятора.

Зачем нужен график погашения? 
 Основная цель — показать заёмщику, сколько и когда платить. График платежей призван сформировать финансовую дисциплину заёмщика. Он обязан обеспечить наличие суммы, необходимой для погашения ежемесячного платежа по графику, на своём счёте. В дату платежа происходит списание этой суммы в счёт оплаты кредита. Если заёмщик не следует графику и платит свои взносы по кредиту невовремя, то у него появляется просроченная задолженность.

 Другая важная цель графика — показать, сколько заёмщику осталось платить по кредиту, сколько процентов он платит каждый месяц.
 Третья цель — показать заёмщику, как быстро уменьшается его задолженность перед банком и сколько нужно выплатить для полного досрочного погашения.

Соотношения, которые реализуются в графике платежей 
График представляет платежи по кредиту в понятной форме. В нём есть взаимоотношения, которые выполняются.

 Сумма всех величин в столбце погашение основного долга (части кредита) = сумме кредита
 Сумма платежа по кредиту = Сумма в погашение основного долга + сумма начисленных процентов
 Остаток долга по кредиту для текущего платежа = Остаток долга по кредиту для прошлого платежа — Сумма в погашение основного долга для текущего платежа

Разновидности графика погашения 
В зависимости от схемы погашения кредита существуют различные графики

 График аннуитетных платежей — при аннуитетной схеме погашения кредита. Он характеризуется равной суммой платежей в каждой из строк, кроме первой и последней
 График дифференцированных платежей — при дифференцированной схеме погашения кредита. Особенность данного графика — убывающие по размеру платежи
 График рассрочки — формируется при выплате рассрочки. Обычно в графике равные по размеру платежи
 График по кредиту с обратным выкупом. Платежи в этом графике обычно равные аннуитетные. Однако последний платёж неаннуитеный и достаточно большой

Отдельно можно выделить графики, которые формируются при внесении изменений в порядок платежей банком или заёмщиком:

 График досрочного погашения кредита. На данном графике кроме очередных платежей показаны даты и суммы досрочного погашения.
 График платежей после реструктуризации кредита
 График платежей при наличии кредитных каникул. На этом графике часть платежей обнулена на срок предоставления кредитных каникул, или же есть выплата только процентов (в столбце Размер процентов)

Источники 

Кредит